Ahmad NikTalab (), también conocido como Yavar Hamedani (,  nacido el 22 de abril de 1934, fallecido el 3 de marzo de 2020), fue un poeta, autor, y lingüista iraní.

Vida 
Nació en Hamadán. Después de que estudió y vivió en Hamadán durante los primeros años de su vida, fue a Teherán para continuar con su educación en Universidad de Teherán. Sus primeros artículos han sido publicados en Armaghan Magazines. Sus primeros poemas se publicaron cuando tenía trece años. Ha sido activo en las asociaciones literarias de Hamedan y Teherán, incluyendo la Asociación Literaria iraní. Ha sido también un miembro prominente de la Asociación Literaria iraní. A partir de la década de 1930, Ahmad Niktalab empezó a trabajar con la Organización Radiofónica, junto con figuras como Rahi Moayeri, muchas de sus canciones han sido interpretadas en la música desde entonces. Muchas de las canciones locales de Hamedani han sido traducidas a muchos idiomas orientales que luego han sido transmitidos en varios programas de radio iraníes. Falleció en Teherán.

Referencias 

Profesores de la Universidad de Teherán
Profesores de Irán
Poetas del siglo XX
Poetas de Persia
Poetas de Irán
Alumnado de la Universidad de Teherán
Fallecidos en Teherán